Sonnenschein steht für:

 die Wirkung der Sonnenstrahlung, siehe Sonnenschein
 Aktion Sonnenschein, eine heilpädagogische Stiftung in München
 Ein Hauch von Sonnenschein, ein Spielfilm von István Szabó
 Im Sonnenschein, eine Novelle von Theodor Storm

Sonnenschein ist der Name folgender Orte:

 Sonnenschein (Haan), Ortslage in Haan, Kreis Mettmann
 Sonnenschein (Mannheim), Stadtteil von Mannheim
 Sonnenschein (Dönberg), Ortslage in Wuppertaler Stadtteil Elberfeld
 Sonnenschein (Remscheid), Hofschaft in Remscheid
 Sonnenschein (Ronsdorf), Ortslage in Wuppertaler Stadtteil Ronsdorf
 Sonnenschein (Solingen), Wohnplatz in Solingen
 Sonnenschein (Wipperfürth), Stadtteil von Wipperfürth im Oberbergischen Kreis

Sonnenschein ist der Name folgender Bergwerke:

Sonnenschein ist der Name folgender Schiffe:

 Sonnenschein (Schiff, 1928)

Sonnenschein ist der Name von Firmen:

 Accumulatorenfabrik Sonnenschein, gegründet von Theodor Sonnenschein
 Privatbrennerei Sonnenschein

Sonnenschein ist der Familienname folgender Personen:

 August Sonnenschein (1875–1951), deutscher Politiker (DNVP), MdL Preußen
 Carl Sonnenschein (1876–1929), katholischer Priester, genannt der „Zigeuner der Wohltätigkeit“
 Curt Sonnenschein (1894–1986), deutscher Mediziner
 Dirk Sonnenschein (* 1970), deutscher Schauspieler
 Edward Adolf Sonnenschein (1851–1929), britischer Klassischer Philologe

 Fred Sonnenschein, Pseudonym von Frank Zander (* 1942), deutscher Musiker, Moderator und Schauspieler
 Hugo Sonnenschein (1889–1953), mährischer Schriftsteller
 Hugo F. Sonnenschein (1940–2021), US-amerikanischer Ökonom
 Jannah Sonnenschein (* 1996), niederländisch-mosambikanische Schwimmerin
 Jonathan Sonnenschein (* 1981), deutscher Schauspieler
 Josef Sonnenschein (1915–1978), deutscher Politiker (CDU)
 Jürgen Sonnenschein (1938–2000), deutscher Rechtswissenschaftler
 Klaus Sonnenschein (1935–2019), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Leopold Sonnenschein (1893–1986), ungarisch-schweizerischer Mediziner und Psychologe, siehe Leopold Szondi
 Siegfried Sonnenschein (1909–1980), deutscher Pianist, Unterhaltungsmusiker und Komponist
 Simone Sonnenschein (Pseud.: Angelika Kleinknecht; * ?), deutsche Saxophonistin
 Valentin Sonnenschein (1749–1828), deutscher Bildhauer
 Werner Sonnenschein (Sportwissenschaftler) (1942–2017), deutscher Sportwissenschaftler
 Werner Sonnenschein (* 1951), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Sunshine
 Villa Sunneschy